Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей „Физико-техническая школа“ города Обнинска» — общеобразовательное учебное заведение муниципального подчинения города Обнинска Калужской области.
Одна из передовых школ города Обнинска по качеству преподавания физико-математических дисциплин. С сентября 2019 года является одной из базовых школ Российской академии наук.

Образовательный процесс 
В школе не обучаются дети младшего школьного возраста, нормативным сроком обучения являются 5 лет. Школа работает в одну смену в режиме шестидневной учебной недели. Директор — Сенина Елена Степановна. В школьной столовой имеется обеденный зал общей площадью 397.7 кв.м. Учебных кабинетов — 19. Школа была основана в 1988 году.

Успехи 
В рейтинге школ по результатам учебной деятельности в 2016-17 учебном году МБОУ ФТШ попал в перечни: « 200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся»; «200 образовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников в профильных областях и по математике» в направлениях : физико-математическое, физико- химическое, химико-биологическое".

Примечания

Литература 
 
 Ефимов К. М., Латышев В. Н. Учебное пособие по алгебре для учащихся физико-технической школы по курсу «Алгебра и начала анализа» : (Разд. «Основные понятия дифференц. исчисления»). — Обнинск : ИАТЭ, 1991. — 78 с.

Школы Обнинска